Cet article dresse la liste chronologique des souverains wisigoths.

Grandes invasions 
 Ariaric
 Aoric
 Gébéric
 Hermanaric
 369-381 : Athanaric
 369-380 : Fritigern
 380-381 Athanaric
 381-395 : non connu
 395-410 : Alaric

Royaume wisigoth

Capitale à Toulouse 

 410-415 : Athaulf, assassiné
 415-415 : Sigéric, assassiné après quelques jours de règne
 415-418 : Wallia
 418-451 : Théodoric
 451-453 : Thorismond, assassiné à l'instigation de ses frères Frédéric et Théodoric 
 453-466 : Théodoric II, assassiné à Toulouse à l'instigation de son frère Euric
 466-484 : Euric
 484-507 : Alaric II

Capitale à Tolède

Rois ariens en Hispanie 
507-511 : Geisalic (sous la tutelle de Théodoric roi des ostrogoths), détrôné et tué lors de sa fuite 
511-531 : Amalaric (sous la tutelle de Théodoric roi des ostrogoths jusqu'en 526), assassiné 
531-548 : Theudis, assassiné
548-549 : Theudigisel, assassiné
549-555 : Agila, assassiné
555-567 : Athanagilde
567-572 : Liuva
572-586 : Léovigilde

Rois catholiques en Hispanie 

 586-601 : Récarède (tentative de coup d'état organisée par Argimund)
 601-603 : Liuva II, détrôné et exécuté
 603-610 : Wittéric (peut-être arien), assassiné à Tolède 
 610-612 : Gundomar
 612-621 : Sisebut
        621 : Récarède II
 621-631 : Swinthila, renversé 
 631-636 : Sisenand  (prétendant 631-633 : Iudila)
 636-639 : Chinthila
 639-642 : Tulga, détrôné, tonsuré et cloîtré 
 642-653 : Chindaswinthe
 653-672 : Réceswinthe (co-roi en 649)
 672-680 : Wamba (prétendants 672-673 en Septimanie : Hildéric, comte de Nîmes, puis le duc Paul), forcé d'abdiquer en 680
 680-687 : Ervige
 687-702 : Égica (prétendant 692-693 : Sunifred)
 702-710 : Wittiza (co-roi en 698), peut-être renversé et assassiné
 710-711 : Rodéric

Derniers prétendants au trône 

Période : premiers temps d'al-Andalus (conquête musulmane)
  
 711-715 : Agila II ; nommé Akhila dans les sources arabes ; peut-être le fils de Wittiza, opposé au roi Rodéric, règne en Tarraconaise et en Septimanie.
 712-741 : Théodemir ; prétendant à la couronne wisigothique après l'invasion musulmane (appelé par les musulmans Tudmir ibn Abdush : « Théodemir fils de Goth ») ; règne dans la région de Murcie.
 715-720 : Ardo ; peut-être le frère d'Agila II, il règne en Septimanie et frappe monnaie à son effigie, signe de pouvoir.
 741-743 : Athanagilde II, dernier prétendant au trône wisigothique ; peut-être le fils de Théodemir, sa mort marque la fin de tout espoir d'un retour à la monarchie hispano-wisigothique.

Arbre généalogique des rois Wisigoths

Galerie d'images 
Les statues des rois wisigoths qui ornent la place de l'Orient étaient prévues pour orner la corniche supérieure du palais royal de Madrid, mais elles se révélèrent trop lourdes pour cela, menaçant de chuter. On les déplaça donc et on leur confectionna un piédestal pour les dresser à l'endroit actuel.

Étymologie 

Étymologie du nom goth + NOM GOTIQUE REEL [prononciation du nom usuel] + traduction francaise :

 ALLS-REIKS : ALLAREIK [alarik] : le seigneur de tous
 ATHAL-WULFS : ATHAULF [atolf] : le noble loup
 SIGIS-REIKS : SIGIREIK [sigrik] : le seigneur victorieux
 WALJIAN : WALJA [valia] : l'élu
 THIUDOS -REDAN : THIUDOREDA [zioudreda] : le conseiller des peuples
 THAURIS-MUNDS : THAURISMUND [zorismount] : le protecteur contre les "Géants"
 THIUDOS-REIKS :THIUDOREIK [zioudrik] : le seigneur des peuples (le fameux "THEODORIC" en écriture romane)
 AIWS-REIKS : AIWAREIK [evrik] : le seigneur de la justice éternelle
 GAIS-LAIKS : GAISALAIK [gesalek] : celui qui fait danser les lances
 AMAL-REIKS : AMALAREIK [amalrik] : le seigneur de la lignée divine
 THIUDIS : THIUDIS [zioudis] : le populaire
 THIUDOS-SELS : THIUDOSEL [zioudosel] : celui qui aime son peuple
 AGIS-LA : AGILA [aguila] : le glaive effrayant
 ATHAHAN-GILDS  : ATHANAGILD [atanagild] : le généreux avec l'argent
 LIUWA : LIWA [liva] : le lion
 LEWS-GILDS : LEWIGILD [levigild]  : le chercheur d'or
 WITI-REIKS :  WITIREIK [vitrik] : le seigneur attentif
 GUNTHS-MEREI : GUNTIMER [gountimer] : célèbre au combat
 SISE-BAUDS :SISIBAUD [sisbot] : le stoïque l'endurant
 REIKS -HARDUS : REIKHARD [ricard] : le seigneur impitoyable
 SWINTHS-LA : SWINTHILA [svintila] : le petit vaillant
 SISE-NANTHS : SISINANT [sisnant] : le stoïque, l'endurant
 KINDINS-LA : KINDILA [kindila] : le petit gouverneur
 TULGA [toulga] : le solide, le fiable
 KINDINS-SWINTHS : KINDISWINTHA [kindisvinta] : le puissant gouverneur
 REIKS-SWINTHS : REIKISWINTHA [rikisvinta] : le puissant seigneur
 WAMBS [vamba] : le  pansu, le ventripotent
 HAIRUS-WIGIS : HAIRWIG [hervig] : la guerre par l'épée
 AINS-JIUKAN : AIJIKA [eyika] : le seul conquérant
 WITI-IZE : WITIZA [vitissa] : Je suis attentif à mon peuple 
 HROTHS-REIKS : ROTREIK [rotrik] : le seigneur glorieux

Voir aussi

Articles connexes 
 Balthes, dynastie royale des Wisigoths
 Morbus gothicus
 Chronologie du Haut Moyen Âge
 Tableau chronologique des royaumes de la péninsule Ibérique

Wisigoths
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Wisigoths

en:Visigoths#Kings of the Visigoths